Victoria eller Viktoria kan syfta på:

 Viktoria (namn) – ett kvinnonamn
 Victoria (gudinna) – segergudinnan i romersk mytologi
 Victoria (växter) – det vetenskapliga namnet på jättenäckrosor
 Victoria (djur) – det vetenskapliga namnet på ett släkte av fjärilar
 Victoria (sång) – en sång av Magnus Uggla
 Victoria (film, 1979) – en svensk film
 Victoria (film, 2015) – en tysk film
 Victoria (TV-serie) – en brittisk TV-serie
 Victoria (järnvägsstation) – en järnvägsstation och tunnelbanestation i stadsdelen City of Westminster i London 
 Victoria (datorspel) – ett datorspel
 Victoria (krater) – en nedslagskrater på planeten Mars
 12 Victoria – en asteroid
 Victoria (roman) – en roman skriven 1898 av Knut Hamsun, norsk författare
 Viktoria (hästvagn) – en typ av hästdragen vagn
 Victoria (mc) – ett tyskt motorcykel- och mopedmärke på 1950–60-talet
 Cerveza Victoria – ett mexikanskt öl
 Viktoria (fiktiv båt) - Bamses båt

Personer 
 För personer med förnamnet, se Viktoria (namn)

Geografi

Afrika 

 Victoriasjön – Afrikas största sjö på gränsen mellan Tanzania, Uganda och Kenya 
 Victoriafallen – världens största vattenfall i Zambezifloden på gränsen mellan Zambia och Zimbabwe

Antarktis 

Viktorias land – ett landområde i Antarktis 
 Victoria (udde),

Argentina 

 Victoria kommun, Argentina, Entre Ríos, 
 Victoria, Argentina, Entre Ríos, 
 Santa Victoria kommun, Salta,

Australien 

 Victoria, Australien – en delstat i Australien

Brasilien 

 Vitória de Santo Antão, ort, Pernambuco, 
 Quebrangulo (ort), Alagoas, 
 Vitória, delstatshuvudstad, Espírito Santo,

Chile 

 Victoria kommun, Chile, 
Victoria, Chile,

Colombia 

 Victoria kommun, Colombia, 
 Victoria, Colombia, 
 La Victoria, Valle del Cauca,

Ecuador 

 Vilcabamba (ort), Loja, 
 Victoria del Portete, ort, Azuay,

Filippinerna

 Victorias – en stad i provinsen Negros Occidental 
 Victoria (Norra Samar) – en kommun i provinsen Norra Samar 
 Victoria (Oriental Mindoro) –  en kommun i provinsen Oriental Mindoro 
 Victoria (Tarlac) –  en kommun i provinsen Tarlac 
 Victoria (Laguna) – en kommun i provinsen Laguna

Grenada 

 Victoria, Grenada, Saint Mark,

Honduras 

 Victoria, Honduras, 
 Victoria kommun, Honduras,

Hongkong

 Victoria Harbour – en naturlig hamn 
 Victoria Peak – ett berg 
 Victoria, Hongkong – Hongkongs administrativa centrum

Kamerun 

 Limbe (ort), Sydvästra regionen,

Kanada

 Victoria, British Columbia – huvudstad i provinsen British Columbia 
 Victoria, Newfoundland och Labrador, 
 Victoriaön – Kanadas näst största ö

Malaysia 

 Bandar Labuan – även känd som Victoria, administrativ huvudort för Labuan i Malaysia

Malta 

 Victoria, Malta,

Mexiko

 Victoria, Mapastepec, 
 Victoria, Guanajuato, 
 Victoria kommun, Guanajuato, 
 Victoria kommun, Tamaulipas, 
 Ciudad Victoria – administrativ huvudort för delstaten Tamaulipas 
 Victoria, Tila, 
 Victoria, Veracruz, 
 Victoria de Durango –  administrativ huvudort för delstaten Durango

Rumänien 

 Victoria, Stăuceni, 
 Victoria, Hlipiceni, 
 Victoria, Iaşi, Victoria kommun, 
 Victoria, Brașov, Oraş Victoria, 
 Victoria, Tulcea, Nufăru kommun, 
 Victoria, Brăila, Victoria kommun,

Ryssland 

 Viktorijaön,

Seychellerna 

  Victoria, Seychellerna – huvudstad i Seychellerna

Spanien 

 Victoria kommun, Spanien, Andalusien, Province of Córdoba,

Storbritannien 

 Victoria, Newport, community i Wales,

Tanzania 

 Victoriasjön,

USA 

 Victoria County – ett administrativt område i Texas 
 Victoria, Texas – administrativ huvudort i Victoria County i Texas 
 Victoria, Kansas, ort, Ellis County, 
 Victoria, Virginia, ort, Lunenburg County, 
 Victoria, Illinois, Knox County, 
 Victoria, Minnesota, Carver County,

Venezuela 

 La Victoria, Venezuela – en stad i delstaten Aragua i Venezuela

Se även 
 Victoria (biograf) – namnet på flera biografer
 Victoria (fartyg) – namnet på flera fartyg
 Victoria and Albert Museum – världens största konstmuseum i London
 Victoriaförsamlingen i Berlin – församling inom Svenska kyrkan
 Viktoriakorset – militär utmärkelse
 Viktoriansk tid – den tid i brittisk historia då drottning Viktoria av Storbritannien var regent
 Vickers Victoria – brittiskt trupptransportflygplan
 Alla artiklar vars titel inleds med Victoria och Viktoria
 Alla artiklar vars titel innehåller Victoria och Viktoria